Németországban
Königstein/Sächs. Schw., település Németországban, Szászországban, Szász-Svájcban
 Königstein-erőd, Festung Königstein, fellegvár a szászországi Königsteinben
Königstein (Oberpfalz), település Németországban, Bajorországban
Königstein im Taunus, település Németországban, Hessen tartományban
 Königstein vára, (Burg Königstein), a hesseni Königstein im Taunus településen  
 Köngsteini Grófság, a Német-római Birodalom közvetlen uralkodói alárendeltségű állama, a Felső-rajnai körzetben, 1806-ban a Hesseni Nagyhercegséghez csatolták.

Namíbiában
Königstein (Namíbia), Namíbia legmagasabb pontja